Het seizoen 1996/97 van de zondag Hoofdklasse B ging van start op 8 september 1996, de laatste speelronde was op 25 mei 1997. De zondag Hoofdklasse B is sinds dit seizoen een van de zes hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. Door herstructurering binnen het amateurvoetbal zijn sinds het seizoen 1996/97 de regio's voor de Hoofdklasse opnieuw verdeeld. Deze regio's zijn eveneens gelijk aan de nieuw opgerichte zaterdag Hoofdklassen.
Hoofdklasse B zal vanaf dit seizoen 14 clubs bevatten uit de zuidelijke regio's van Nederland. Voorheen zaten deze clubs in de Hoofdklasse C.

Teams

Stand

Uitleg kleuren

Uitslagen 

Hoofdklasse Nederland
Competitievoetbal 1996/97